Ламское:
 Ламское — село в Становлянском районе Липецкой области
 Ламское море — устаревшее название Охотского моря
 Ламское (Ламна) — озеро в Ивановской области
 Ламское — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.